McKernan bzw. MacKernan ist der Familienname folgender Personen:

 Clemente Alonso McKernan, spanischer Duathlet und Triathlet
 Corey McKernan (* 1973), australischer Footballspieler
 Jacqueline McKernan (* 1965), britische Diskuswerferin
 James McKernan (* 1964), britischer Mathematiker
 John McKernan junior (* 1948), US-amerikanischer Politiker 
 Pádraig MacKernan (1940–2010), irischer Diplomat
 Ron McKernan (1945–1973), US-amerikanischer Rockmusiker (Grateful Dead)

Siehe auch:
 McKiernan